Рю́дигер Да́льке (, Фрайзинг, Германия) — психотерапевт, врач, также специалист в области эзотерики.

Биография 
Рудигер Дальке родился и вырос во Фрайзинге, обучался медицинским наукам в Мюнхене. В 1978 году получает степень доктора, защитив работу «Психосоматика бронхиальной астмы у детей».

В середине 70-х годов XX века Рудигер продолжает обучение натуропатии и психотерапии.

В 1989 году он основал медицинский центр в городе Йоханнискирхен в Нижней Баварии. В настоящее время в Австрии работает академия Дальке для психологов, повышающих квалификацию и пациентов.

Дальке организовывает семинары, проводит лекции, публикует материалы на эзотерико-философские и политические темы, как, например, вопросы психосоматики, пишет книги по психологии. Бывший редактор журнала «Эзотера» организовывает семинары и учебные курсы по архетипической медицине, респираторной терапии, психотерапии, постничеству и медитации, а также тренинги для компаний.

С 2010 по 2012 год он совместно с Ритой Фазель открыли медицинский институт Taman-Ga в Штирии (Австрия). В 2012 году открыты филиалы академии Дальке в Словении и Германии. 

В 2013 году Рудигер Дальке побывает в России с лекцией и семинаром.

Ссылки 
 Официальный сайт

Натуропаты